Der Bundestagswahlkreis Dortmund I (Wahlkreis 142) ist ein Bundestagswahlkreis in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst die westlichen Stadtbezirke Dortmunds, also Mengede, Huckarde, Innenstadt-West und -Ost, Hombruch sowie Lütgendortmund. Der Wahlkreis wurde bislang bei allen Wahlen vom jeweiligen Kandidaten der SPD gewonnen.

Wahl 2021

Wahl 2017 

Der direkt gewählte Abgeordnete Marco Bülow hat im November 2018 die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Deutschen Bundestag verlassen, war bis November 2020 partei- und ist seitdem fraktionsloser Abgeordneter.

Wahl 2013

Wahl 2009

Wahl 2005

Wahl 2002

Wahl 1998

Wahl 1990

Wahl 1987

Geschichte 
Der Wahlkreis in seiner jetzigen Ausdehnung entstand nach der Wahlkreisreform zur Bundestagswahl 2002. Die Stadtbezirke Huckarde, Innenstadt-Ost und -West gehörten vorher zum Bundestagswahlkreis 113 Dortmund I (Direktmandat zuletzt von Hans-Eberhard Urbaniak von der SPD gewonnen), Mengede zum Wahlkreis 114 Dortmund II (Wolfgang Weiermann, SPD) sowie Hombruch und Lütgendortmund zum Wahlkreis 115 Dortmund III (Ulla Burchardt, SPD). Zur Bundestagswahl 2013 wurde die Wahlkreisnummer von 143 in 142 geändert.

Bisherige Abgeordnete 
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises waren:

Einzelnachweise

Weblinks 
Strukturdaten des Wahlkreises beim Bundeswahlleiter

Politik (Dortmund)
DortmundI